Пештяна () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Денсуш.
 Пештяна () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Флорешть.